Fluviul Verde () este cel mai lung afluent (1.175 km) al fluviului Colorado River din vestul SUA. Fluviul izvorește din statul american Wyoming, curge prin Utah, face o cotitură largă în statul Colorado pe teritoriul Parcului Național Canyonlands în fluviul Colorado. Pe traseul lui fluviul a săpat o serie de canioane.

Curs 
Fluviul Verde are izvorul în munții Wind River Range ce aparțin de masivul Rocky Mountains, curge prin vestul statului Wyoming la început spre sud, primește apele lui Big Sandy River. La sud de orașul Green River, Wyoming alimentează lacul Flaming Gorge Reservoir care se află în nordul statului Utah. La est de munții Uinta Mountains face o cotitură în partea de nord-vest a statului Colorado și se reîntoarce pe teritoriul rezervației Dinosaur National Monument în statul Utah unde va primi apele lui „White River”. Urmează spre sud u traseu de 192 km prin canionul „Desolation Canyon”, urmat de localitatea Green River, Utah și canionul „Gray Canyon”, după care se varsă pe teritoriul Parcului Național Canyonlands în fluviul Colorado.

Legături externe 

  Istoric Green River in Utah 

Râuri din Colorado
Râuri din Utah
Râuri din Wyoming